John van Dijk (autohandelaar), Nederlands autohandelaar, taxi-ondernemer en eigenaar en vicevoorzitter van SVV
John van Dijk (burgemeester), Nederlands ondernemer, voormalig burgemeester en algemeen directeur van Roda JC